Manekia är ett släkte av pepparväxter. Manekia ingår i familjen pepparväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pepparväxter
Manekia